Виља Алта има више значења:

 Виља Алта (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Алта (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Алта (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Алта, Сан Косме ла Паз (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Алта (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Алта (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Виља Алта (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику